Муниципальное образование Северо-Западное — сельское поселение в Суворовском районе Тульской области Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Черепеть.

История 
Образовано законом Тульской области от 1 апреля 2013 года № 1901-ЗТО путём объединения муниципальных образований Черепетское, Песоченское и рабочий посёлок Агеево.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Суворовского района Тульской области
Сельские поселения Тульской области